Виллинген () — название одного из следующих германских населённых пунктов:
 Виллинген (Вестервальд) — коммуна в Рейнланд-Пфальце.
 Виллинген (Упланд) — коммуна в Гессене.